Meisterfelde ist der deutsche Name folgender Orte:
 des nicht mehr existenten Ortes Saretschje im Rajon Prawdinsk der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Meistersfelde, deutscher Name des polnischen Dorfes Gęsiki